Rabinovich (también puede escribirse Rabinovitch ) (Рабино́вич, רבינוביץ), es un apellido de origen ruso-judío Asquenazí, forma eslávica para "hijo del rabino".

Personas con el apellido pueden ser:
 Abram Rabinovich, ajedrecista lituano.
 Daniel Rabinovich, actor y humorista argentino.
 Gabriel Rabinovich, bioquímico argentino.
 Iliá Rabinóvich, ajedrecista ruso.
 Vadim Rabinovich, empresario ucraniano.
 Diana S. Rabinovich, psicóloga, psicoanalista, docente y ensayista argentina.
 Raquel Rabinovich, artista argentino-estadounidense.